Anna von Hanau ist der Name folgender Personen:

 Anna von Hanau († nach 1396), Äbtissin im Kloster Patershausen, Tochter von Ulrich III. (Hanau)
 Anna von Hanau (1409–??), Tochter von Reinhard II. (Hanau)
 Anna von Hanau-Lichtenberg († 1491), Tochter von Graf Philipp I. (Hanau-Lichtenberg)
 Anna von Hanau-Lichtenberg (1485–1559), Tochter von Graf Philipp II. (Hanau-Lichtenberg)
 Anna von Isenburg (1460–1522), Ehefrau von Graf Philipp II. von Hanau-Lichtenberg
 Anna von Lichtenberg (1442–1474), Ehefrau von Graf Philipp I., des Älteren, von Hanau-Lichtenberg
 Anna Elisabeth von Hanau-Lichtenberg (1622–1622), Tochter von Graf Philipp Wolfgang (Hanau-Lichtenberg)
 Anna Magdalene von Hanau (1600–1673), Tochter von Graf Johann Reinhard I.
 Anna Magdalena von Pfalz-Bischweiler (1640–1693), Ehefrau von Graf Johann Reinhard (II.) von Hanau-Lichtenberg
 Anna Margarethe von Hanau-Lichtenberg (1589–1589), Tochter von Graf Philipp V. (Hanau-Lichtenberg)
 Anna Sibylle von Hanau-Lichtenberg (1542–1612), Tochter von Graf Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg